Brügmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Brügmann (1912–1995), deutscher Historiker und Archivar
 Felix Brügmann (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Florian Brügmann (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Leonhard Brügmann (1832–1893), deutscher Industrieller
 Henry Brügmann (* 1933), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdHB
 Hermann Brügmann (1900–1970), dänischer Weit- und Dreispringer
 Holger Brügmann (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Johann Arnold Caspar Brügmann, deutscher Politiker, Bürgermeister von Dortmund
 Lotte Brügmann-Eberhardt (1921–2018), deutsche Schriftstellerin 
 Walther Brügmann (1884–1945), deutscher Schauspieler, Sänger und Regisseur

Siehe auch:
 Brügman
 Brugman
 Brugmann
 Bruggmann
 Brugmans
 Brüggemann
 Brygmann